Мамасани́ () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Нурабад.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Махвармилани (بخش ماهورمیلانی)
 Дошманзиари (بخش دشمن زیاری)
 Ростам (بخش رستم)
Население области на 2006 год составляло 162 694 человека.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса